

Informatica 
 Sony Xperia Z1 – smartphone di Sony
 .z1 – estensione file Z-code per Z-machine
 Z1 – computer di Konrad Zuse

Trasporti 
 Kawasaki 900 Z1 – Motocicletta
 Z1 Leberecht Maass – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934
 BMW Z1 – automobile della BMW
 Carrozza UIC-Z1 – carrozza ferroviaria usata da Trenitalia